Ла Каноа има више значења:

 Ла Каноа (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каноа (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Каноа (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Каноа (Росарио, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Каноа (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Каноа (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Каноа (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Каноа (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Каноа (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Каноа (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каноа (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Каноа (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каноа (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каноа (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Каноа (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Каноа (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Каноа, Ес-Асијенда Сан Фелис Атлејавалко (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Каноа (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Каноа (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Каноа (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Каноа (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Каноа (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику